Гирин (значения) — русская фамилия, и топоним:

Фамилия 
 Гирин, Дмитрий Андреевич (1921—1973) — Герой Советского Союза.
 Гирин, Иван Яковлевич (1934—1987) — командир летного отряда Казахского управления гражданской авиации.
 Гирин, Михаил Никитович (1923—1988) — Герой Советского Союза.
 Гирин, Юрий Николаевич (род. 1946) — советский и российский филолог.
 Гирина, Наина Иосифовна (род. 1932) — вдова Первого президента России.

Топоним

Россия 
 Гирин (Егорлыкский район) — хутор в Ростовской области.

КНР 
 Гирин (провинция) — в КНР.
 Гирин — провинция Китайской республики, существовавшая в 1947—1949 годах.
 Гирин (город) — в КНР.

См. также 
 Гирин (метеорит) — упал около города Гирин в 1976 году (масса 4 тонны).
 Гирин, Иван — один из центральных персонажей романа И. А. Ефремова «Лезвие бритвы».